Pasus je lahko:
 pasus (književnost)
 pasus (glasba)
 pasus (dolžinska mera)